La regione del Centro-Ovest (ufficialmente Centre-Ouest, in francese) è una delle 13 regioni del Burkina Faso. La capitale della regione è Koudougou. Area - 21 853 km², popolazione - 1 183 473 persone (2006).

Province
La regione è suddivisa in 4 province:
 Boulkiemdé
 Sanguié
 Sissili
 Ziro

Note

Centro-Ovest